Ри́чард Ка́мберленд (; 15 июля 1632 — 9 октября 1718) — епископ в Питерборо, противник Гоббса в нравственной философии. Дед драматурга Ричарда Камберленда.

В сочинении «De legibus naturae disquisitio philosophica» (, 1672) выставлял высшим принципом всеобщее благоволение или любовь, которая связывает все существа в одно целое и образует из мира Царство Божие.

Примечания

Литература 
 

Философы Великобритании
Англиканские епископы
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Колледжа Магдалины (Кембридж)